На этой странице перечислены дипломатические миссии расположенные в Албании. В настоящее время в столице Тиране находится 37 посольств и делегация Европейской Комиссии. Многие другие страны имеют послов, аккредитованных в Албании, большинство из них проживает в Афинах или в Риме.

Посольства в Албании

Посольства в Тиране

Посольства в других странах, послы которых аккредитованы в Албании 
62 посольства, аккредитованных в Албании, расположены в других странах:

В Риме 29 посольств

В Афинах 12 посольств

В Софии 6 посольств

В Белграде 3 посольства

В Анкаре 2 посольства

В других столицах 10 посольств

Генеральные консульства 
В Албании находятся 4 генеральных консульства 2 стран мира.
 Влёра — 
 Гирокастра — 
 Корча — 
 Шкодер —

Ссылки 
 Tirana Diplomatic List
 Tirana Consular List

См. также 
 Список дипломатических миссий Албании

Дипломатические представительства по принимающим странам
Списки:Албания
Внешняя политика Албании